Овај чланак садржи податке о хрватским кошаркашима који су се у неком тренутку своје каријере опробали у НБА.

Списак играча 
Стање на дан 11. март 2023.

Тренутни статус играча:

 Списак по клубовима Стање на дан 11. март 2023.
{| class="wikitable"

Успеси 
 Прваци НБА лиге:
 Жан Табак (Хјустон рокетси, сез. 1994/95)
 Тони Кукоч (Чикаго булси, сез. 1995/96, 1996/97. и 1997/98)
 Шести играч године НБА:
 Тони Кукоч (Чикаго булси, сез. 1995/96)
 Идеални тим НБА лиге:
 Трећа постава:
 Дражен Петровић (Њу Џерзи нетси, сез. 1992/93)
 Идеални тим новајлија НБА лиге:
 Друга постава:
 Тони Кукоч (Чикаго булси, сез. 1993/94)
 Дино Рађа (Бостон селтикси, сез. 1993/94)
 Гордан Гиричек (Мемфис гризлиси / Орландо меџик, сез. 2002/03)
 Бојан Богдановић (Бруклин нетси, сез. 2014/15)
 Дарио Шарић (Филаделфија севентисиксерси, сез. 2016/17)
 НБА утакмица звезда у успону:
 Тони Кукоч (1994)
 Дино Рађа (1994)
 Гордан Гиричек (2003)
 Бојан Богдановић (2015, 2016)
 Марио Хезоња (2016)
 Дарио Шарић (2017, 2018)
 Дресови повучени из употребе:
 Дражен Петровић (Њу Џерзи нетси, #3, повучен 1993. године)

Списак драфтованих играча који нису играли у НБА лиги

Извори

Спољашње везе 

 www.basketball-reference.com 

НБА играчи